Dette er en liste over alle kampe og vindere af UEFA Super Cup.

1972 - 1997

1998 - 2015

Noter 
<div class="references-small">

A.  Kampen blev ikke anerkendt af UEFA.

B.  Kampene blev afviklet i januar 1974.

C.  Der blev kun spillet én kamp, da Liverpool ikke var i stand til at finde en dato til afvikling af den anden kamp.

D.  Klubberne blev enige om kun at spille én kamp, af politiske årsager.

Kilder 

Vindere